Il singolare del torneo di tennis Merano Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan-Albert Viloca-Puig che ha battuto in finale Lucas Arnold Ker 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Górriz (primo turno)
 Omar Camporese (secondo turno)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Mariano Zabaleta (primo turno)

 Nuno Marques (primo turno)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Filippo Messori (secondo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1996